Koning Boudewijntoren, de uitzichttoren bij het drielandenpunt België-Duitsland-Nederland
 Boudewijnstoren, een toren uit de 12e eeuw in Oudenaarde